Энтони Дерек Гарднер (; род. 19 сентября 1980, Стаффордшир, Англия) — английский футболист, центральный защитник, восемь лет отыграл за «Тоттенхэм Хотспур» и сыграл один матч за сборную Англии.

Клубная карьера

«Порт Вейл» 
Гарднер родился в Стоуне, Стаффордшир, и начал свою карьеру в клубе Первого дивизиона «Порт Вейл», дебютировав под руководством Джона Раджа в октябре 1998 года. Он забил свой первый гол 1 мая 1999 года, в победном 2:0 матче с «Куинз Парк Рейнджерс». Всего в том сезоне Гарднер сыграл 15 матчей.

В сезоне 1999/00 он сыграл 29 матчей под руководством нового тренера Брайана Хортона, забив голы в ворота «Куинз Парк Рейнджерс», «Хаддерсфилд Таун» и «Шеффилд Юнайтед». В конце сезона «Порт Вейл» вылетел во второй дивизион, но к тому времени Гарднер уже покинул клуб.

«Тоттенхэм Хотспур» 
Гарднер подписан контракт с «Тоттенхэм Хотспур» Джорджа Грэма в январе 2000 года за £ 1 млн. Сначала он играл в резервном составе, прежде чем дебютировал, выйдя на замену в игре против «Дерби Каунти» в марте 2001 года. Всего в сезоне 2000-01 он провел 8 матчей. В конце сезона он получил травму колена и выбыл из строя до декабря.

В сезоне 2001/02 Гарднер отыграл 19 матчей за «шпор». Он забил свой первый гол за «Тоттенхэм» в победной 3:2 игре с «Вест Хэм Юнайтед» в сентябре 2002 года. В следующем сезоне на счету Гарднера оказалось всего 13 игр. Свой второй гол он забил в матче Кубка Лиги против «Олдем Атлетик» 22 сентября 2004 года. Из-за травм Гарднер отыграл лишь 7 матчей в сезоне 2004-05, 17 — в сезоне 2005-06 и сделал 16 — в сезоне 2006/07, из которых 8 — в Премьер-лиге.

В начале сезона 2007/08 Гарднер занял место в основе из-за травм Ледли Кинга и Майкла Доусона. Он сумел произвести впечатление на тренера и болельщиков, забив единственный гол своей команды во втором туре Премьер-лиги против «Эвертона» 15 августа 2007 года, который «шпоры» проиграли 1:3. 25 октября он травмировался в игре с Хетафе в Кубке УЕФА и был унесен с поля на носилках с подозрением на перелом лодыжки на ​​42-й минуте. 31 января 2008 года Гарднер отправился в аренду в «Эвертон» на оставшуюся часть сезона, но не сыграл ни одного матча. В ходе сезона он лишь 5 раз вышел на поле за «Тоттенхэм.» Во время своего пребывания в клубе он сыграл 142 матча во всех соревнованиях и играл под руководством семи различных тренеров.

«Халл Сити» 
Гарднер был отдан в аренду новичкам Премьер-лиги «Халл Сити» в начале сезона 2008-09. Первоначально аренда должна была продлиться до января 2009 года, а Халл получил возможность выкупить контракт Гарднера в любой момент в течение срока аренды. Халл использовал эту опцию, и в августе за плату 2,5 млн £ Гарднер перешёл в новый клуб. 23 марта 2009 года обследование показало, что у Гарднера перелом четырёх позвонков в основании позвоночника, и игрок надолго выбыл из строя. Халл избежал вылета, однако Гарднер сыграл только восемь игр в сезоне 2008-09.

В сезоне 2009-10 Гарднер сыграл 24 игры, но «тигры» вылетели из Премьер-лиги, заняв 19-е место. Он провел ещё три матча в сезоне 2010-11, прежде чем покинул клуб.

«Кристал Пэлас» 
31 августа 2010 года Гарднер перешёл в «Кристал Пэлас» в аренду на пять месяцев, позже аренда была продлена до конца сезона. Он забил свой первый гол за клуб в победном 2:1 матче с «Норвич Сити» 19 октября. Гарднер сыграл в общей сложности 28 матчей в чемпионате за «Кристал Пэлас». В конце сезона Гарднеру не был предложен новый контракт от «Халл Сити». Это позволило ему подписать с «Кристал Пэлас» полноценный однолетний контракт в августе 2011 года.

Гарднер был важной частью обороны «Кристал Пэлас» в сезоне 2011/12. Он отыграл все 120 минут «потрясающего дополнительного времени на Олд Траффорд» 30 ноября 2011 года, когда «Кристал Пэлас» победил чемпионов Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 2:1 и вышли в полуфинал Кубка Лиги. Он забил гол в домашнем полуфинале против «Кардифф Сити», в гостях «Пэлас» уступил 0:1 и в серии пенальти «Кардифф» оказался сильнее. Гарднер был в шорт-лист клуба при голосовании за «Игрока года» в конце сезона, но награду получил молодой защитник Джонатан Парр. «Пэлас» предложил Гарднеру новый контракт, но стало очевидно, что игрок вместо этого перейдет в новый клуб.

Шеффилд Уэнсдей 
Гарднер подписал контракт с новичками Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» 20 июня 2012 года на два года. Тренер Дэйв Джонс охарактеризовал Гарднера как «игрока с лидерскими качествами и опытом игры на высшем уровне». 13 августа Гарднер дебютировал за «сов» в победном 4:2 матче Кубка Лиги с «Олдем Атлетик». Он провел 38 матчей в сезоне 2012-13 и дважды входил в символическую сборную тура.

Гарднер сыграл 6 игр в сезоне 2013/14, прежде чем выбыл из строя из-за рецидива травмы ахиллова сухожилия в сентябре. В мае 2014 года Шеффилд отпустил игрока, и Гарднер завершил карьеру.

Международная карьера 
Гарднер представлял Англию на уровне игроков до 21 года, сыграв один матч под руководством Дэвида Платта.

Гарднер хорошо начал сезон 2003/04 и заработал вызов в главную сборную Англии в качестве замены травмировавшегося Гарета Саутгейта в товарищеском матче против Дании в марте 2004 года. Свой единственный официальный матч он сыграл 31 марта 2004 года, выйдя на замену вместо Джона Терри в игре против Швеции.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»